En mathématiques, le terme  en anglais se réfère à au moins deux objets : 
 un treillis qui est un ensemble ordonné où toute paire d'éléments a une borne supérieure et une borne inférieure uniques
 un réseau (géométrie)
 En science des matériaux, le terme lattice en anglais se réfère aux structures architecturées composées d'un matériau et de zones vides
Lattice Semiconductor
Lattice Group plc, une ancienne entreprise britannique qui fait actuellement partie de National Grid
Lattice est le terme retenu pour décrire le mode de gouvernance développé par Bill Gore pour la société Gore tex.